Københavns Amtssygehus refererer til de sygehuse i hovedstadsområdet, der historisk har været drevet af Københavns Amt, senere Hovedstadens Sygehusfællesskab og nu Region Hovedstaden:
 Frederiksberg Hospital – oprindeligt benævnt Københavns Amtssygehus
 Gentofte Hospital – tidligere benævnt Gentofte Amtssygehus
 Glostrup Hospital – tidligere benævnt Glostrup Amtssygehus
 Herlev Hospital – tidligere benævnt Herlev Amtssygehus
 Hvidovre Hospital – tidligere benævnt Hvidovre Amtssygehus